Störzel ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Störzel (1782–1863), deutscher Jurist und Politiker
 Laura Störzel (* 1992), deutsche Fußballspielerin